Люк Джеймс Макшейн (; род. 7 января 1984, Лондон) — английский шахматист, гроссмейстер (2000). Чемпион мира 1992 года среди мальчиков до 10 лет.

В составе национальной сборной участник 3 олимпиад (2002, 2004, 2010).

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Великобритании
Участники шахматных олимпиад
Выпускники Оксфордского университета